Славка Калчева (; Чарда, 2. децембар 1954) бугарска је певачица народне музике.

Дискографија 
 Славка Калчева (1988)
 Две етърви пеят (1995)
 Завръщане (1999)
 Сватба (2000)
 Момина сълза (2002)
 Избрано за вас (2003)
 От българско, по-българско (2004)
 От сърцето на Тракия (2005)
 Бисери от Тракия (2008)
 Бяла роза и още нещо (2009)
 Фолклорен извор (2014)

Спотови

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1954.
Бугарске певачице